Government of Ireland Act kan syfta på:

Government of Ireland Act 1914
Government of Ireland Act 1920